46. Konkurs Piosenki Eurowizji został rozegrany 12 maja 2001 w Kopenhadze i zorganizowany przez duńskiego nadawcę publicznego Danmarks Radio (DR).

Koncert poprowadzili Natasja Crone Back i Søren Pilmark. Finał wygrali Tanel Padar, Dave Benton i 2XL, reprezentanci Estonii z piosenką „Everybody” autorstwa Ivara Musta i Maian-Annę Kärmas. Benton został pierwszym czarnoskórym zwycięzcą konkursu.

Lokalizacja 

Dzięki wygranej braci Olsen, reprezentantów Danii podczas konkursu w 2000, duńska telewizja DR otrzymała prawa do organizacji 46. konkursu.

Telewizja borykała się z kilkoma problemami podczas przygotowywania konkursu, takimi jak m.in. małe fundusze i trudności w znalezieniu odpowiedniego miejsca do organizacji. Koncert finałowy odbył się na stadionie piłkarskim Parken w Kopenhadze. Decyzję podjęto po udanych negocjacjach z właścicielem hali, który zgodził się na dobudowę rozsuwanego dachu nad obiektem.

Obiekt stał się tym samym największą w historii halą, w której kiedykolwiek odbył się Konkurs Piosenki Eurowizji, mogąc pomieścić ponad 38 tys. ludzi na widowni.

Przebieg konkursu 
Producentem wykonawczym konkursu zostali Jørgen Ramskoff (z ramienia DR) i Christine Marchal-Ortiz (z ramienia Europejskiej Unii Nadawców (EBU)). Dyrektorem do spraw kamer mianowano Jana Frifelta.

21 listopada 2000 ogłoszono, że konkursu poprowadzą: dziennikarka i prezenterka telewizyjna Natasja Crone Back oraz aktor Søren Pilmark. Tego samego dnia podano kolejność występów uczestników w finale.

Po raz drugi konkurs transmitowany był przez Internet, tym razem dzięki serwisowi Yahoo!, który przygotował pięć kanałów transmisyjnych.

Logo konkursu z 2001 przedstawiało serce skonstruowane z czterech czarnych okręgów. Ten motyw wykorzystany zostały również w projekcie sceny konkursowej w świetlnej konstrukcji, którą zapewniła firma Martin A/S.

Koncert finałowy rozpoczął się pokazem sztucznych ogni oraz występem gości muzycznych, braci Olsenów, którzy zaśpiewali dwie piosenki: „Fly on the Wings of Love” i nowy singiel „Walk Right Back”. W trakcie przerwy na głosowanie publiczności na scenie wystąpiły zespoły Aqua i Safri Duo.

Zmiany w regulaminie 

Pierwszy raz nadawcy ze wszystkich krajów uczestniczących w Konkursie Piosenki Eurowizji musiały wprowadzić możliwość przyjmowania głosów telewidzów poprzez głosowanie telefoniczne. Głosy komisji jurorskich były użyte jedynie w wypadku technicznych problemów z głosowaniem. Europejska Unia Nadawców (EBU) wprowadziła także zasadę przyznawania punktów w stosunku głosów 50:50, z czego 50% głosów należało do telewidzów, a 50% – do jurorów. Taki zabieg zastosowano w krajach, które nie zdecydowały się na pełny udział głosów publiczności w końcowym głosowaniu, tj. w Chorwacji, Grecji i na Malcie. Nawiązując do nowych zasad, które zostały opublikowane 5 maja 2000, każdy nadawca miał pełną dowolność w wyborze między 100% głosowaniem telewidzów a zasadą 50:50. W Bośni i Hercegowinie, Turcji i Rosji nie było możliwe przeprowadzenia głosowania telefonicznego, dlatego w krajach uwzględniono jedynie głosy jurorów.

Kolejna zmiana dotyczyła klasyfikacji do 47. Konkursu Piosenki Eurowizji organizowanego w 2002. Zgodnie z regulaminem, zapewnione miejsce w finale konkursu miało mieć piętnaście państw najwyżej ocenionych w finale konkursu w 2001, a także kraje tzw. Wielkiej Czwórki (tj. państwa wpłacające największe składki na rzecz organizacji konkursu, czyli: Francja, Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania). Pozostałe miejsca zapewnione były reprezentantom nadawców, którzy nie przystąpili do udziału w konkursie w 2001 ze względu na słabe wyniki osiągnięte w latach 1996–2000. Członkowie EBU zdecydowali także, że w kolejnych konkursach nie będą mogli wziąć udziału przedstawiciele krajów, które zajęły najniższe miejsca jedynie w roku poprzednim, a nie w pięciu ostatnich konkursach.

Kontrowersje 
Po finale szwedzkich eliminacji eurowizyjnych Melodifestivalen 2001 Thomas G:son i Henrik Sethsson, twórcy zwycięskiego utworu „Lyssna till ditt hjärta”, zostali oskarżeni o popełnienie plagiatu belgijskiej piosenki „Liefde is een kaartspel” wykonanej przez Lisę del Bo. Autorów piosenki oskarżył także chorwacki kompozytor, który uznał, że muzycy wykorzystali fragmenty jego utworu „Isus najvece ime” z 1987. Pierwotnie EBU zdyskwalifikowała zespół z udziału w imprezie, jednak ostatecznie umożliwiła mu występ. Organizacja skierowała jednak sprawę na drogę sądową, który ostatecznie nie posądził twórcy szwedzkiej piosenki o naruszenie praw autorskich. W 2003 utwór oficjalnie uznano za plagiat, a szwedzcy kompozytorzy musieli wypłacić Belgowi odszkodowanie.

Na początku marca holenderska gazeta „Wednesday Morning” poinformowała, że niemiecka delegacja zażyczyła sobie zmiany pseudonimu holenderskiej reprezentantki Michelle Courtens z powodu zbieżności z pseudonimem ich reprezentantki, Tanją „Michelle” Shitawey. Swoją prośbę tłumaczyli faktem, że niemiecka piosenkarka jest starsza od holenderskiej, a także lepszą pozycją startową Courtens. 19 marca odbyło się specjalnie spotkanie telewizji DR, podczas którego przedyskutowano cały problem. Ostatecznie obie wokalistki wystąpiły pod takim samym pseudonimem.

Brytyjski komentator konkursu, dziennikarz Terry Wogan, wielokrotnie krytykował podczas transmisji prowadzących konkurs, nazywając ich „Doktorem Śmiercią i Wróżką Zębuszką/Małą Syrenką” (ang. Doctor Death and the Tooth Fairy/The Little Mermaid) z powodu wypowiadania przez nich swoich kwestii dwuwierszem. Prezenter określił także braci Olsen, zwycięzców konkursu w 2000, mianem „staruchów”. Duński nadawca zażądał od telewizji BBC oficjalnych przeprosin od dziennikarza, a Terry Wogan za owe komentarze przeprosił.

Gościem muzycznym koncertu był m.in. zespół Aqua. W trakcie wykonywania piosenki „Barbie Girl” wokalistka grupy, Lene Nystrøm Rasted, wypowiedziała kilka wulgarnych słów, w tym np. „Fuck off, Ken”. Występ spotkał się z krytycznymi komentarzami.

Kraje uczestniczące 
W konkursie wzięli udział nadawcy publiczni z 23 krajów, w tym m.in. z Bośni i Hercegowiny, Grecji, Litwy, Polski, Portugalia i Słowenia, które powróciły do stawki konkursowej po rocznej przerwie spowodowanej słabym wynikiem w finale w 2000. Z powodu osiągnięcia niskiej średniej wyników w ciągu poprzednich pięciu lat, do konkursu nie mogły przystąpić telewizje z Austrii, Belgii, Cypru, Finlandii, Macedonii, Rumunii i Szwajcarii.

Wyniki finału 

 Tabela punktacyjna finału

Legenda:

Inne wyróżnienia

Nagroda im. Barbary Dex 
W 2001 przyznano Nagrodę im. Barbary Dex, nieoficjalny tytuł przyznawany corocznie przez fanów konkursu za pośrednictwem holenderskiej strony House of Eurovision (eurovisionhouse.nl) najgorzej ubranemu artyście w Konkursie Piosenki Eurowizji w danym roku. Po finale widowiska największą liczbę głosów internautów zdobył Andrzej Piaseczny, reprezentant Polski, który wystąpił podczas koncertu w sztucznym futrze.

Międzynarodowi nadawcy i głosowanie

Sekretarze 
Poniżej przedstawione zostały nazwiska wszystkich sekretarzy, którzy ogłaszali wyniki głosowania w poszczególnych krajach. Państwa zostały uporządkowane w kolejności przyznawania punktów.

Nadawcy publiczni i komentatorzy 
Poniżej przedstawione zostały nazwiska wszystkich komentatorzy poszczególnych nadawców publicznych transmitujących widowisko.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Konkursu Piosenki Eurowizji

Konkurs Piosenki Eurowizji 2001
2001 w muzyce
2001 w Danii
Kultura w Kopenhadze